Le WISPA Masters 2010 est l'édition 2010 du WISPA Masters, qui est un tournoi WSA Silver 30 avec une dotation de . Le tournoi se déroule à New Delhi  du 13 au  en parallèle du tournoi PSA Masters 2010.

La tête de série  l'emporte en finale face à Kasey Brown.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2010 de la WSA
 PSA Masters 2010

Liens externes 

Compétition de squash à New Delhi
Squash en 2010
Sport en Inde en 2010
Sport en décembre 2010